Vranovina est un toponyme qui peut désigner :
Vranovina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vranovina, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.